Matita Perê pode se referir a:

 Matita perê - Personagem mitológica brasileira.
 Matita Perê - Disco do compositor Tom Jobim.

Desambiguação